E100, E-100 oder E 100 steht für:
 die E-Nummer des orange-gelben Lebensmittelzusatzstoffes Curcumin
 Ethanol-Kraftstoff, Ottokraftstoff aus reinem Ethanol
 Friedrich-Engelhorn-Hochhaus, das ehemalige Wahrzeichen des Produktionsstandorts der BASF SE in Ludwigshafen nach der BASF-Gebäudenotation
 Panzerkampfwagen E-100, ein deutsches Kampfpanzerprojekt aus dem Zweiten Weltkrieg
 Baojun E100, ein PKW-Modell
 Toyota Corolla E100, ein PKW-Modell

Abkürzung